Pessegueira é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Polygonum persicaria
 Prunus persica